Stary cmentarz żydowski w Tyczynie
 Nowy cmentarz żydowski w Tyczynie